Гран-при Испании — 6-й Гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проводился с 12 по 14 мая 2006 года в Испании на автодроме Каталуния-Монтмело.

Квалификация 
* Жак Вильнев стартовал 22-м, так как был оштрафован на 10 позиций за смену двигателя, который был поврежден при транспортировке в Барселону.

Гонка 

|}

Лучший круг: Фелипе Масса — 1:16,648 на 42-м круге.

Лидеры гонки: Фернандо Алонсо: 1—17, 24—40, 47—66 (54); Михаэль Шумахер: 19—23, 41—46 (11); Джанкарло Физикелла: 18 (1).

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании